Brossa – prodotto caseario tipico della Valle d'Aosta

Persone 
 Bertran Brossa – trovatore occitano del XV secolo
 Joan Brossa – poeta, drammaturgo, artista plastico e designer grafico catalano